Перша сіяна Ай Суґіяма була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Коріну Мораріу з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ай Суґіяма (переможниця)
  Наоко Савамацу (чвертьфінал)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (півфінал)
  Коріна Мораріу (фінал)
  Ші-тін Ван (півфінал)
  Міхо Саекі (1-ше коло)
  Юка Йосіда (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Draw 

1998
Одиночний розряд